Jonghe oder De Jonghe ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Léonard de Jonghe (1829–1893), belgischer Maler
 Jan Baptiste de Jonghe (1785–1844), flämisch-belgischer Maler
 Jean De Jonghe (1804–1876), belgischer Gärtner 
 Kevin De Jonghe (* 1991), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 De Jonge
 Dejonghe